Anne Marie gravin Komorowska (Białogard, Polen, 24 september 1946) van Poolse adel, verwierf bekendheid als moeder van de huidige koningin Mathilde van België, geboren jkvr. d'Udekem d'Acoz. Komorowska was gehuwd met Patrick d'Udekem d'Acoz.

Jeugd 
Anne Komorowska is een dochter van graaf Leon Michał Komorowski (1907-1992) en prinses Zofia Maria Sapieha-Kodenska (1919-1997). Prinses Zofia stamt uit het prinselijk geslacht Sapieha, waaruit ook de Poolse kardinaal-aartsbisschop Adam Sapieha voortkwam. Kardinaal Sapieha is de broer van prins Władysław Leon Sapieha, de overgrootvader van Koningin Mathilde.

Haar vader groeide op in het kasteel van Strzepowo. Léon Komorowski moest noodgedwongen Polen ontvluchten en verliet het ouderlijk slot. Koningin Elisabeth van België zou ervoor gezorgd hebben dat hij een visum kreeg om zich te vestigen in Congo, waar Anne opgroeide. 

Zij huwde in Forville op 1 september 1971 met Patrick d'Udekem d'Acoz en kreeg vijf kinderen. Na hun huwelijk vestigden ze zich in het kasteel van Losange van het Waalse Villers-la-Bonne-Eau. In 1997 verloor Anne Komorowska haar moeder en haar dochter Marie-Alix door een auto-ongeval.

Haar echtgenoot overleed in september 2008 aan een slepende ziekte. Ze heeft verschillende zussen en een broer.

Familie 
graaf Leon Michał (1907-1992) x prinses Zofia Sapieha-Kodenska (1919-1997)
 gravin Gabriella (1943)
 gravin Roza (1945), gehuwd met Jonkheer Jean-Michel Maus de Rolley (1943)
 gravin Anne-Marie (1946) x Patrick d'Udekem d'Acoz (1936-2008)
 Zie 3↓, Kinderen
 graaf Michael (1953), gehuwd met Dominique Willems (1956)
 graaf Léon Godefroy (1978)
 graaf Rodolphe (1980)
 gravin Charlotte (1981)
 gravin Marie (1989)
 gravin Krystyna (1955), gehuwd met Alain de Brabant (1949)
 Pierre de Brabant, gehuwd Céline Thiry
 Noémi de Brabant, gehuwd graaf Jérôme de Meeus d'Argenteuil
 Bénédicte de Brabant
 Clothilde de Brabant
 Jean-Baptiste de Brabant
 Martin de Brabant
 gravin Maria (1958), gehuwd met Gérard Braun (1954)

Kinderen
 Mathilde gravin d'Udekem d'Acoz (1973), koningin der Belgen, is sinds 4 december 1999 gehuwd met de koning der Belgen Filip
 Jkvr. Marie-Alix d'Udekem d'Acoz (1974-1997); verongelukte samen met haar grootmoeder, Sophia Maria Sapieha-Kodenska, bij een auto-ongeluk in Herstal
 Elisabeth gravin d'Udekem d'Acoz (1977), logopediste; doopmeter van prins Emmanuel van België, gehuwd sinds 20 juli 2006 met de Italiaanse markies Alfonso Pallavicini 
 Hélène gravin d'Udekem d'Acoz (1979); doopmeter van prinses Elisabeth, gehuwd sinds 31 mei 2011 met Nicolas baron Janssen, lid van de familie Janssen
 Charles-Henri graaf d'Udekem d'Acoz (1985); dooppeter van prins Gabriël van België

Genealogie

Huis Komorowski